Доне́цкая — одна из улиц Великого Новгорода. Находится в северной части Торговой стороне, на территории бывшей Антониевской слободы, в микрорайоне Антоново.

Начинается Т-образным перекрёстком со Студенческой улицей и параллельно Парковой проходит в северном направлении. Протяжённость — 875 м.

Проложена после войны, в 1945—46 гг. Название получила по протекающему недалеко ручью Донец. Застроена частными (7 деревянных домов) и многоквартирными жилыми домами.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир И. И. Улицы Новгорода. — Л.:Лениздат, 1975., стр. 37

Улицы Великого Новгорода